Пиједра дел Агва има више значења:

 Пиједра дел Агва (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пиједра дел Агва (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједра дел Агва, Пења дел Агва (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједра дел Агва, Лос Марин (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику